Якутский карась (, ) — подвид золотого карася, лучепёрая рыба семейства карповых.

Рыба средней величины. Обитает в Восточной Сибири, в озёрах Якутии.

До выделения этого подвида карася специалисты расходились во мнении, карась какого вида обитает в Якутии. Некоторые авторы утверждали что в Якутии водится два вида, золотой и серебряный, другие признавали только один вид (первый или второй), третьи утверждали что существует некий третий вид.

Является типичным обитателем озёр Центральной Якутии, в частности, аласных и издревле составляет важную часть рациона якутов.

Примечания

Литература 
 Кириллов А. Ф. Таксономический состав ихтиофауны пресных водоемов Якутии / А. Ф. Кириллов // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. — 2007. — т. 4. — № 1. — С. 6

Карповые